Корна́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сен-Пере. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07070.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2255 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1478 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1073 были экономически активными, 405 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 68,9 %). Из 1073 активных работали 1000 человек (539 мужчин и 461 женщина), безработных было 73 (20 мужчин и 53 женщины). Среди 405 неактивных 135 человек были учениками или студентами, 195 — пенсионерами, 75 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Св. Петра
 Часовня Нотр-Дам-де-ла-Мюр

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш